Hôtel de Suède kan syfta på:

 Hôtel de Suède – ett tidigare hotell i Stockholm
 Chambre 12, Hôtel de Suède – en fransk dokumentärfilm från 1993